Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Londonderry d'après la ville de Londonderry :
 le HMS Londonderry, un sloop lancé en 1935, vendu en 1948 ;
 le HMS Londonderry, une frégate de la classe Rothesay lancé en 1958, navire d'entrainement entre 1984 et 1988, sert de cible pour un tir en 1989.

Voir aussi 
 

Londonderry